Сове́тское (ранее Долоссы; , ) — посёлок городского типа на южном берегу Крыма. Входит в городской округ Ялта Республики Крым (согласно административно-территориальному делению Украины — Ялтинский горсовет Автономной Республики Крым, центр Массандровского поссовета).

Население

География 
Расположен севернее Ялты и Массандры, на склоне Никитской яйлы, высота центра посёлка над уровнем моря 458 м. У посёлка проходит региональная автодорога  Романовское шоссе (по украинской классификации — )., с Ялтой Советское связано автобусным сообщением.

История 
На верстовой карте 1890 года на месте Советского обозначено лесничество. В путеводителе Григория Москвича 1911 года упомянут чаир Доласы.
Строительство первого при советской власти санатория Долоссы, на средства ВЦСПС, было начато в 1925 году, тогда же были построены бараки для рабочих, давших начало посёлку. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в санатории Долоссы, Ай-Васильского сельсовета Ялтинского района, числилось 56 дворов, все некрестьянские, население составляло 70 человек, из них 58 русских, 6 украинцев, 2 еврея, 1 латыш, 1 немец, 2 записаны в графе «прочие». Строительство санатория, в основном, было закончено в августе 1927 года, в 1929 году Советскому, согласно информации на сайте Верховной рады Украины и в издании «Города и сёла Украины», был присвоен статус пгт, но в «Справочнике административно-территориального деления Крымской области на 15 июня 1960 года» значится ещё просто посёлком, как и в справочнике «Крымская обл. — 1968 год», а в издании 1977 года он уже записан, как пгт. Решением исполнительного комитета Крымского областного Совета депутатов трудящихся № 385 от 27 июля 1971 года «Об отнесении некоторых населённых пунктов г. Ялты к посёлкам городского типа» посёлок Советское был отнесен к категории посёлков городского типа. С 12 февраля 1991 года селение в составе восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе города федерального значения Севастополь России, с 5 июня 2014 года — в Городском округе Ялта.

12 мая 2016 года парламент Украины, не признающей осуществлённое в 2014 году присоединение Крыма к Российской Федерации, принял постановление о переименовании посёлка в Долоссы (), в соответствии с законами о декоммунизации, однако данное решение не вступает в силу до «возвращения Крыма под общую юрисдикцию Украины».

Примечания

Литература

Ссылки и источники 
 
 
  Карта территории Ялтинского горсовета

Населённые пункты городского округа Ялта
Населённые пункты Ялтинского городского совета
Посёлки городского типа Крыма